Васьковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Архангельская область 
 Васьковское сельское поселение — входит в Приморский район

Смоленская область 
 Васьковское сельское поселение — входит в Починковский район